Чилли — фамилия и топоним.

 Чилли (река) — река в Якутии.
 Чилли, Александр — итальянец, секретарь при польском короле Сигизмунде III; написал по-итальянски «Историю Москвы».
 Чилли — крымскотатарское название села Марьевка.
 Чилли (род. 1971) — американская R’n’B / поп-певица, танцовщица и актриса, участница группы TLC.

См. также 
 Чили (значения)

Примечания